Le quartier Saint-Martin ou quartier de Saint-Martin est le nom porté par plusieurs quartiers de communes françaises :

 le quartier Saint-Martin est un quartier de la ville de Brest dans le département du  Finistère ;
 le quartier Saint-Martin est un quartier de la commune de Miribel dans le département de l'Ain ;
le quartier Saint-Martin ou quartier de la Porte-Saint-Martin est un quartier de la ville de Paris ;
 le quartier Saint-Martin est un quartier de la ville de Périgueux dans le département de la Dordogne ;
 le quartier Saint-Martin est un quartier de la ville de Rennes dans le département d'Ille-et-Vilaine.